Le terme invasion de l'Angleterre peut faire référence aux invasions réelles ou projetées de ce qui est actuellement l'Angleterre.

Avant la création des royaumes anglais 
 Les expéditions de Jules César en 55 et 54 av. J.-C.
 La conquête romaine de la Grande-Bretagne entre 43 et 83
 La colonisation de la Grande-Bretagne par les Anglo-Saxons au cours du  siècle

Après la naissance du royaume d'Angleterre 

 La conquête normande de l'Angleterre entre 1066 et 1070
 L’invasion écossaise de 1093, qui conduit à la bataille d'Alnwick
 L’invasion écossaise de 1138, qui conduit aux batailles de Clitheroe et de l'Étendard
 L’invasion écossaise de 1174, qui conduit à la bataille d'Alnwick
 L’invasion française de 1216 au cours de la Première guerre des barons
 L’invasion écossaise de 1315, qui conduit au siège de Carlisle
 L’invasion écossaise de 1319, qui conduit à la bataille de Myton
 L’invasion écossaise de 1322, qui conduit à la bataille d'Old Byland
 L'invasion de 1326 par la reine Isabelle, qui conduit à la déposition d'Édouard II
 L’invasion écossaise de 1327, qui conduit à la bataille de Stanhope Park
 L’invasion écossaise de 1346, qui conduit à la bataille de Neville's Cross
 L’invasion franco-écossaise de 1385, qui conduit au siège de Wark
 Le projet français d'invasion de 1386, non concrétisé
 L’invasion écossaise de 1388, qui conduit à la bataille d'Otterburn
 L’invasion lancastrienne de 1399, qui conduit à la déposition de Richard II
 L’invasion écossaise de 1402, qui conduit à la bataille de Homildon Hill
 L’invasion de Henry Percy en 1408, qui conduit à la bataille de Bramham Moor
 L’invasion écossaise de 1415, qui conduit à la bataille de Yeavering
 L’invasion yorkiste de 1460, qui conduit à la bataille de Northampton
 L’invasion lancastrienne de 1460-1461, qui conduit aux batailles de Wakefield et de St Albans
 L’invasion lancastrienne de 1470, qui conduit à la restauration d'Henri VI
 L’invasion yorkiste de 1471, qui conduit à la bataille de Barnet
 L’invasion lancastrienne de 1485, qui conduit à la bataille de Bosworth
 L’invasion yorkiste de 1487, qui conduit à la bataille de Stoke
 Le débarquement en 1495 du prétendant Perkin Warbeck
 L’invasion écossaise de 1496, en soutien à Perkin Warbeck
 L’invasion écossaise de 1513, qui conduit à la bataille de Flodden Field
 L'Invincible Armada en 1588
 La Deuxième guerre civile anglaise en 1648-1649, qui n'est pas à proprement parler une invasion, mais plutôt une révolte de la Chambre des Communes (House of Commons) et des puritains (qui étaient partisans de cette Chambre) contre le Roi Charles 
 Le raid néerlandais sur la Medway en 1667, lors de la deuxième guerre anglo-néerlandaise
 La rébellion de Monmouth en 1685
 La Glorieuse révolution en 1688, en fait une invasion du royaume par les forces hollandaises.  Néanmoins, le caractère d'"invasion" de la Glorieuse Révolution doit être relativisé étant donné que la couronne a été donnée par le Parlement anglais à Guillaume d'Orange et que celui-ci est simplement venu la récupérer au détriment de Jacques II Stuart et ce, sans faire couler une goutte de sang.

Après l'Acte d'Union de 1707 
 La rébellion jacobite de 1715, dite « Le Quinze »
 Le projet français d'invasion de 1744, non concrétisé
 La rébellion jacobite de 1745-1746, dit « Le Quarante-Cinq »
 Le projet français d'invasion de 1759, non concrétisé
 Le projet français d'invasion de 1803 à 1805, non concrétisé
 Le projet allemand d'invasion de 1940-1943, dit « opération Seelöwe », non concrétisé.

Angleterre